Автострада:
 Автострада (или автомагистраль) — дорога для скоростного движения автомобилей.
 «Автострада» — американский телефильм ужасов 1997 года, в оригинале Quicksilver Highway.
  — гонконгский кинофильм-боевик 2012 года, в оригинале  или Motorway.
 «Автострада» — автомобильный фестиваль, проводимый в России.